Brunonia – allegoria rappresentante lo stato del Braunschweig-Lüneburg 
 Brunonia – genere di piante appartenente alla famiglia delle Goodeniaceae
 1570 Brunonia – asteroide della fascia principale